Боссо, Боссо́ (фр. Beaussault) — муніципалітет у Франції, у регіоні Верхня Нормандія, департамент Приморська Сена.
 Еціо Боссо (нар. 13 вересня 1971 року в Турині) італійський композитор, класичний музикант і диригент.

Див. також 
 Босо